Wowtsche (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Pokrowske, siehe Wowtsche (Pokrowske)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk, siehe Wowtsche (Pokrowsk)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Sambir, siehe Wowtsche (Sambir)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol, siehe Wowtsche (Melitopol)